

Codici 
 BOA – codice identificativo del DVOR/DME di Bologna, radioassistenza per la navigazione aerea

Musica
 Bôa – gruppo musicale inglese
 BoA – cantante coreana
 BoA – album dell'omonima cantante del 2009

Altro
 Boa – frazione di Muggia in provincia di Trieste
 Blades of Avernum – videogioco di ruolo della serie Avernum
 Boa – treno della metropolitana di Parigi
 Boa – genere di serpenti appartenente alla famiglia Boidae
 Boa – segnalazione galleggiante usata per la segnalazione o la navigazione in mare
 Boa – accessorio di abbigliamento da signora in piume o pelliccia
 Boa – wrestler cinese
 Boa, nota come Boa Senior, donna Grande Andamanese, ultima parlante della lingua aka-bo

Altri progetti